Ženská čtyřhra ITS Cupu 2011 probíhala ve druhé polovině července 2011. Do singlové soutěže olomouckého tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byly Rakušanky Sandra Klemenschitsová a Patricia Mayrová-Achleitnerová, které do turnaje s dotací 50 tisíc dolarů nezasáhly.

Vítězem se stal nejvýše nasazený, rumunsko-český pár Michaëlla Krajiceková a Renata Voráčová, který ve finále zdolal ukrajinsko-rumunské turnajové dvojky Julii Bejgelzimerovou s Elenou Bogdanovou po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 70 bodů a získaly první společnou trofej, když nikdy předtím jako pár nehrály. Krajiceková vybojovala sedmý deblový titul na okruhu ITF a pro Voráčovvou to bylo třicáté sedmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Michaëlla Krajiceková /  Renata Voráčová (vítězky)
  Julia Bejgelzimerová /  Elena Bogdanová (finále)
  Yvonne Meusburgerová /  Stephanie Vogtová (1. kolo)
  Jekatěrina Ivanovová /  Elica Kostovová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 ITS CUP 2011 na stránkách Mezinárodní tenisové federace

ITS Cup
Ženský okruh ITF 2011
Tenis v Česku v roce 2011